Die Adeccoligaen 2012 war die insgesamt 50. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußball­liga und die achte unter dem Namen Adeccoligaen. Die Saison begann am 9. April 2012 und endete am 11. November 2012. Die Aufstiegsrunde und Relegationsspiele fanden vom 14. bis 24. November 2012 statt. 

Meister Kristiansand und der Zweite Sarpsborg stiegen in die Tippeligaen auf. Die letzten vier Mannschaften aus Tromsdalen, Bærum, Notodden und Alta stiegen ab in die 2. Division. Der Sieger der Aufstiegsrunde hatte noch die Chance gegen den 14. der Tippeligaen aufzusteigen.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde 
Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde. Der Sieger Ullensaker/Kisa qualifizierte sich für die Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Vierzehnten der Tippeliga. Die Halbfinals fanden am 14. November, das Finale am 17. November 2012 statt.

Play-off 
Die beiden Play-off-Spiele fanden am 21. und 24. November 2012 statt. Sandnes Ulf gewann beide Spiele und verblieb in der Tippeliga.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Adeccoligaen 2012 auf fotball.no (Webseite des NFF) (norwegisch)
 Adeccoligaen 2012 bei kicker.de
 Adeccoliga auf weltfussball.de

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012